The Human Shield (film), een Amerikaanse film uit 1991
The Human Shield (ER), een aflevering van ER